Никола́й Ильи́ч Пучко́в (, Москва — , там же) — российский спортивный комментатор, судья по боксу международной категории, историк бокса, кандидат химических наук, помощник директора института физической химии АН СССР.

Биография 
Родился 23 октября 1944 года в Москве.

Занимался боксом в течение 12 лет. В 1971 году стал чемпионом МГС ДСО «Зенит» и кандидатом в мастера спорта. Был спарринг-партнёром двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В 1973 году он стал судьёй высшей категории, а в 1986 — судьёй международной категории ЕАБА. Председатель судейской коллегии по боксу Москвы с 1983 года.

Комментировал бокс на телеканалах «Eurosport» и «Россия-2». Аналитика, мнения и прогнозы Николая Ильича высоко ценились ведущими изданиями и боксёрским сообществом.

Его интересы не были ограничены боксом. Он имел научную степень кандидата химических наук и являлся помощником директора института физической химии АН СССР. Любил стихи. В 2007 году Пучков снялся в эпизоде фильма «Бой с тенью 2: Реванш».

Последний бой в качестве рефери Н. И. Пучков отсудил 27 марта 2010 года на юбилейном турнире на призы В. П. Агеева в Балашихе, зафиксировав победу Константина Питернова нокаутом над Бенсоном Мвакембе.

Ушёл из жизни от рака печени 25 июня 2010 года в больнице им. Боткина.

Примечания

Ссылки 
 Видеоинтервью ТК «Боец»

Судьи по боксу
Судьи по боксу СССР
Телекомментаторы
Спортивные комментаторы России
Спортивные телекомментаторы
Боксёрские комментаторы
Похороненные на Химкинском кладбище